YUM est un sigle, qui signifie :
 Yellowdog Updater, Modified, en informatique, le gestionnaire de paquetage anciennement utilisé par Redhat, Fedora et CentOS.

YUM est un code, qui signifie :
 dinar nouveau, la monnaie de Yougoslavie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

 Marine Corps Air Station, aéroport de Yuma dans l’État de l'Arizona (États-Unis), selon le code AITA des aéroports ;
selon le code OACI des aéroports, l'aéroport de Yuma a pour code OACI : KYUM.

 Yum, une variante du Yahtzee tiré du nom Yam's.

 Yum fut le premier nom du navire "Pen Duick" (le 1er).

 Yum! est un groupe de restauration des états-Unis qui détient notamment KFC/PFK, Pizza Hut et Taco Bell.

Code